13-е первенство Казахстана по футболу среди клубов Второй лиги, в котором приняли участие 12 команд. Соревнование имело любительский статус. Турнир проводился в Кызылорде с 11 сентября по 18 сентября 2014 года.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Матч за 11-12-е места 
18.09.2014 «Пронет» (Актобе) 1 - 0 «Каспий»-2 (Актау)

Матч за 9-10-е места 
18.09.2014 «Трактор» (Павлодар) 1 - 0 «Шалкар» (Шымкент)

Матч за 7-8-е место 
18.09.2014 «Водник» (Алма-Ата) 1 - 6 «Кызыл-Жар»-2 (Петропавловск)

Матч за 5-6-е места 
18.09.2014 «Жетысай» (Жетысай) 1 - 1 д.в., пен. 4-5 «Вест-Кроун» (Актобе)

Матч за 3-4-е места 
18.09.2014 «Рузаевка» (Рузаевка) 1 - 4 «Каспи-Банк» (Алма-Ата)

Матч за 1-2-е места

Итоговая таблица

Лучшие игроки 
Лучший вратарь — Ахмет Алайдаров («Байконур»).

Лучший защитник — Руслан Гумар («Трактор»).

Лучший полузащитник — Тимур Жалмухамбетов («Рузаевка»).

Лучший нападающий — Анатолий Бердюгин («Каспи-Банк»).

Лучший бомбардир (10 мячей) — Анатолий Бердюгин («Каспи-Банк»).

Лучший игрок — Асхат Карабек («Байконур»).

Примечания

Ссылки